Józef Dąmbski (zm. 1793) – kasztelan buski, sędzia ziemski latyczowski
 Józef Wojciech Dąmbski (1713-1778) – kasztelan kowalski, chorąży brzeski